Purulia of Puruliya kan verwijzen naar:
 Purulia (district), een district van de Indiase deelstaat West-Bengalen
 Purulia (stad), de hoofdstad van bovenstaand district